Блицер:

Фамилия 
 Блицер, Бэрри (; 1929–2010) — американский сценарист, обладатель премии «Эмми».
 Блицер, Вольф (род. 1948) — американский журналист.

Другое 
 блицёр — игрок в блиц (шашки, шахматы)